Bauty ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Bauty (1798–1880), Schweizer evangelischer Geistlicher und Politiker
 Edouard Bauty (1874–1968), Schweizer Journalist